Plaats in Indonesië
Serasah (Pemayung), een plaats in het regentschap Batang Hari van de provincie Jambi, Sumatra
Serasah (Simpang Kanan), een plaats in het regentschap Aceh Singkil van de provincie Atjeh, Sumatra